SHCBP1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 16-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 672 амінокислот, а молекулярна маса — 75 690.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як ацетилювання. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Некатегоризовані білки